La Roche-Blanche ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

La Roche-Blanche (Loire-Atlantique) im Département Loire-Atlantique
La Roche-Blanche (Puy-de-Dôme) im Département Puy-de-Dôme